Fachberg ist der Name folgender Orte:

 Fachberg (Gemeinde Fornach), Ortschaft der Gemeinde Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Fachberg ist der Name folgender Berge:

 Fachberg (Northeim) (), ein Berg am östlichen Stadtrand von Northeim, Niedersachsen